Le nom « gentianelle » peut s'appliquer à diverses plantes appartenant à la famille des Gentianacées : 

 Toutes les espèces du genre Gentianella, appelées cependant le plus souvent « gentianes » ;
 l'espèce Centaurium erythraea, la petite centaurée.

Flore (nom vernaculaire)